Arnaldo Lucentini, calciatore e allenatore di calcio italiano.
 Franco Lucentini, scrittore italiano.
 Fruttero & Lucentini, binomio di scrittori.